Stasiak (forma żeńska: Stasiak, Stasiakowa; liczba mnoga: Stasiakowie) – popularne nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej.

Lista osób o nazwisku Stasiak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Edmund Stasiak – gitarzysta
 Halina Stasiak (1934–2022) – polska germanistka, dr hab.
 Ludomir Stasiak – działacz państwowy w PRL, członek ZSL
 Ludwik Stasiak – malarz
 Łukasz Stasiak – piłkarz
 Łukasz Stasiak – raper
 Michał Stasiak – piłkarz
 Mirosław Stasiak – przedsiębiorca, piłkarz i działacz sportowy
 Paweł Stasiak – piosenkarz, członek zespołu Papa Dance
 Sebastian Stasiak – pięcioboista nowoczesny
 Sławomir Stasiak – oficer Marynarki Wojennej
 Sławomir Stasiak – duchowny katolicki
 Stanisław Stasiak – rolnik i polityk
 Wiktor Stasiak – urzędnik, senator
 Władysław Stasiak – minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

Przypisy 

Polskie nazwiska